Uria bzw. Uría ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Uria (1924–1988), uruguayischer Autorennfahrer
 Francisco Álvarez Uría (* 1950), spanischer Fußballspieler
 Mariano von Uria, eigentlich Mariano de Sarachaga y Uria (1812–1876), badischer Verwaltungsjurist und Hofbeamter

Uria steht für:

 die lateinische Bezeichnung für die Vogelgattung der Lummen:
 Uria aalge, siehe Trottellumme
 Uria lomvia, siehe Dickschnabellumme
 eine Person im Alten Testament, siehe Urija
 in der Antike ein Ort in Calabria, heute Oria (Apulien)
 ein Dorf in Rumänien, siehe Uria (Olt)

Siehe auch: 
 Urija